Salvet est un patronyme porté notamment par :

 André Salvet (1918-2006), parolier, écrivain, journaliste et poète français ;
 Robert Salvet, capitaine de l'Équipe de France de Coupe Davis.